Ольга Алексеевна Карнаух (3 июня 1926 — 27 октября 2018) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Сталина Петровского района Харьковской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1926 году в селе Мечебилово, ныне Барвенковского района Харьковской области в крестьянской украинской семье. 

В 1937 году завершила обучение в шестом классе и трудоустроилась в сельском хозяйстве, выполняла различные работы. Её выдвинули звеньевой по выращиванию сахарной свёклы колхоза имени Сталина в селе Мечебилово.

Учитывая опыт других хозяйств её звено сумело добиться высоких производственных результатов. Рекордный урожай сахарной свёклы - 550 центнеров корнеплода с гектара.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели при уборке урожая Ольге Алексеевне Карнаух было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот.
Продолжала и дальше трудиться в сельском хозяйстве.

Была депутатом Мечебиловского сельского Совета, становилась делегатом выставки достижений народного хозяйства.      

Проживала в родном селе Мечебилово. Умерла 27 октября 2018 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (26.02.1958)
 орден Ленина (26.02.1958)  
 другие медали.

Примечания

Литература  
 Золотые звёзды Харьковщины. Сост. А.П.Дикань - Харьков, 2009.

Ссылки 
 

Полеводы